Parisio – variante del nome proprio di persona italiano maschile Paride
 Parisio – famiglia nobile siciliana
 san Parisio (XII-XIII secolo) – monaco camaldolese venerato come santo dalla Chiesa Cattolica
 Parisio da Cerea (XIII secolo) – notaio e cronista
 Mulino Parisio – antico mulino ad acqua di Bologna